Kvalspelet till damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2016 pågår från september 2014 fram till mars 2016 och innefattar de turneringar som leder fram till att ett nationellt damlandslag säkrar en kvotplats i de olympiska sommarspelen 2016.

Totalt elva lag skall kvalificera sig utöver Brasilien som är automatiskt kvalificerade i egenskap av värdnation. Dessa platser tillsätts med hjälp av kvotplatser som utdelats till respektive kontinent.

Kvotplatser

Afrika 

Den fjärde och avslutande omgången av kvalspelet i Afrika utgjordes av två hemma/bortamatcher, där vinnarna belönades med en OS-plats. Zimbabwe och Sydafrika vann mot Kamerun respektive Ekvatorialguinea. De första matcherna spelades den 3 oktober 2015, de andra spelades den 18 oktober 2015. Mötena mellan Zimbabwe och Kamerun slutade 2-2 men Zimbabwe vann på flest bortamål.

|}

Asien

Europa 
Världsmästerskapet 2015 fungerade också som det europeiska kvalet till OS 2016. Tyskland och Frankrike tog direktplatserna till OS, England kom på tredjeplats och eftersom England inte deltar som självständig nation i OS blev Uefas tredje kvalplats inte fylld. Sverige, Norge, Nederländerna och Schweiz kommer att spela en kvalturnering där vinnaren tar Europas tredje plats till OS-turneringen.

Nordamerika 

USA vann Concacafs kvalturnering och kvalificerade sig till OS tillsammans med tvåan Kanada, efter att de vunnit mot Trinidad och Tobago respektive Costa Rica i semifinalerna.

Oceanien 

Nedan redovisas endast den avgörande playoff-matchen mellan Nya Zeeland och Papua Nya Guinea.

|}

Sydamerika 

Brasilien vann Copa América Femenina 2014 och tillsammans med andraplacerade Colombia kvalade de in till VM 2015. Colombia kvalificerade sig även för OS 2016 där Brasilien redan var automatiskt kvalificerade i egenskap av värdnation.

Referenser 

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2016